Clube de Regatas do Flamengo

Localidades

Mengo (Uíge)

Mengo (cidade)

Desambiguação